H2O може да се отнася за:

 Вода
 H2O (сериал)